La B' Katīgoria 2014-2015 (in  è stata la 60ª edizione della B' Katīgoria, seconda divisione del campionato cipriota di calcio; ha visto la vittoria finale dell' e la promozione anche di  e .

Formula

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti

Risultati

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Seconda divisione cipriota